La Mariblanca puede referirse a:

Obras escultóricas
Estatua y fuentes de la Mariblanca, en Madrid;
Escultura de la Mariblanca, en Sacedón, Guadalajara.
Fuente de la Mariblanca, el nombre popular de la fuente de Venus en la plaza de San Antonio de Aranjuez;
Fuente de la Mariblanca, en Perales de Tajuña, Madrid.

Plazas y vías urbanas
Plaza de la Mariblanca (Aranjuez), el nombre popular de la plaza de San Antonio en Aranjuez;
Calle de Mariblanca en el distrito de Usera, Madrid.